Distant (englisch für fern) steht für:

 Distant (2023), einen für 2023 angekündigten Science-Fiction Film
 englischer Titel des Films Uzak – Weit
 Distant (Band), eine Deathcore-Musikband aus Europa

Siehe auch:

 William Lucas Distant, britischer Entomologe